Distrikt San Rafael bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Rafael (Ambo), Distrikt in der Provinz Ambo (Region Huánuco)
 Distrikt San Rafael (Bellavista), Distrikt in der Provinz Bellavista (Region San Martín)